Кри́стофер Нэш «Крис» Э́ллиотт (; род. 31 мая 1960, Нью-Йорк) — американский актёр, комик.

Биография 
Крис Эллиотт родился в Нью-Йорке, в семье Ли и Боба Эллиотт, который был известным комиком в очень успешной комедийной передаче Боб и Рэй. В 1979 году Крис поступил в Национальный театральный институт.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале